Briggs kan som auktorsförkortning betyda:

 John Carmon Briggs
 Barbara Gillian Briggs

Robotskapade auktorsförkortningar